Glavica (Pakrac)
 Glavica (Bosiljevo)